Тарайл — топоним в Бангладеш:
 Тарайл — город на востоке Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Тарайл — подокруг на северо-востоке Бангладеш в составе округа Кишоргандж. Образован в 1918 году. Административный центр — город Тарайл.